Плей-офф Мировой группы — промежуточные матчи сборных команд за право попадания в Мировую группу Кубка Федерации. Проводится между командами, проигравшими в 1/4 финала Мировой группы и победившими в Мировой группе II.
Победители плей-офф Мировой группы будут выступать в Мировой группе в 2011 году; проигравшие - в Мировой группе II.

Игры

Бельгия — Эстония

Украина — Австралия

Германия — Франция

Сербия — Словакия

См. также 
 Кубок Дэвиса 2010. Плей-офф Мировой Группы

Ссылки 
 Официальный сайт 

Плей-офф